Et Hjerte af Guld kan henvise til flere film el. tv-serier:
 Et Hjerte af Guld (film fra 1912) - instrueret af August Blom
 Et Hjerte af Guld (film fra 1916) - instrueret af Kay van der Aa Kühle
 Et hjerte af guld (Klovn) - sæson 5 (2008) af tv-serien Klovn (tv-serie) fra TV2 Zulu